Pighius
 Albertus Pighius
 Stephanus Winandus Pighius